Billie Jean Cup 2023 var den 59. udgave af Billie Jean King Cup, den kvindelige pendant til mændenes Davis Cup, arrangeret af International Tennis Federation. Slutrunden med deltagelse af 12 hold blev spillet i perioden . - . november 2023 på indendørs hardcourt i  i , , der var vært for Billie Jean King Cup-slutrunden for  år i træk.  var Billie Jean King Cup-værtsland for  gang.

Mesterskabet havde i alt deltagelse af ___ hold.

Turneringen blev vundet af , som besejrede  med ?-? i finalen, og som dermed vandt mesterskabet for ___ år i træk og ___ gang i alt.  var i Billie Jean King Cup-finalen for ___. gang men for første gang siden , og det var ___ gang, at  måtte rejse hjem med sølvmedaljerne. Det vindende ___ hold bestod af , ,  og , mens ___ blev repræsenteret af , ,  og .

Det var sidste gang, at Fed Cup-mesterskabet blev afviklet i en slutrunde, hvor alle kampene blev afviklet i løbet af en uge i en forudbestemt værtsby. Herefter blev mesterskabet relanceret under navnet Fed Cup med en struktur, der mindede om Davis Cup, hvor alle opgør blev afviklet på det ene holds hjemmebane.

Format

Kvalifikation 

I kvalifikationen spillede 18 hold om 9 pladser ved slutrunden.

Slutrunde

Hold

Seedninger

Grupper 

Holdene blev ved lodtrækning inddelt i fire grupper med et hold fra hvert seedningslag.

Holdopstilling

Gruppe A

Stilling

Holdkampe

Gruppe B

Stilling

Holdkampe

Gruppe C

Stilling

Holdkampe

Gruppe D

Stilling

Holdkampe

Slutspil

Semifinaler

Finale

Playoff-kampe

Gruppe I

Amerika

Asien/Oceanien

Europa/Afrika

Gruppe II

Amerika

Asien/Oceanien

Europa/Afrika

Gruppe III

Europa/Afrika

Eksterne henvisninger 

 Billie Jean King Cup

Noter 

2023
Tennis i 2023